Dionaea – rodzaj owadów z rodziny rączycowatych
 muchołówka (Dionaea) – monotypowy rodzaj roślin z rodziny rosiczkowatych